Сэр Кир Родни Стармер (; род. 2 сентября 1962, Лондон) — британский юрист и политик, теневой министр по выходу из Евросоюза (2016—2020), лидер Лейбористской партии (с 4 апреля 2020 г.).

Биография 
С отличием окончил Лидский университет со степенью бакалавра права, а затем изучал право в  Оксфордского университета, где получил степень бакалавра гражданского права. В 1987 году принят в коллегию адвокатов и специализировался на правах человека, работая под руководством  и . До 1990 года сотрудничал в правозащитной группе интересов «», затем работал в барристерском бюро , по-прежнему занимаясь защитой прав человека. Сотрудник центра прав человека при Эссекском университете, консультант по правам человека , советник по правам человека  (с 2003 года).

В 2002 году назначен королевским адвокатом.

С 2008 по 2013 год возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя.

Политическая карьера 
В 2015 году избран в Палату общин от лондонского округа Холборн и Сент-Панкрас, получив 52,9 % голосов.

7 октября 2016 года лидер Лейбористской партии Джереми Корбин произвёл перестановки в своём теневом кабинете, в числе прочих мер назначив Стармера теневым министром по выходу из Евросоюза.

23 сентября 2019 года на конференции лейбористов в Брайтоне Стармер безуспешно добивался однозначного позиционирования партии за сохранение членства Великобритании в ЕС, что противоречило «нейтральному» в этом отношении курсу Корбина.

Парламентские выборы 12 декабря 2019 года ознаменовались тяжёлым поражением лейбористов, но в своём округе Стармер с результатом 64,52 % одержал триумфальную победу над консерватором Александрой Хейворд (15,63 %).

Борьба за лидерство в Лейбористской партии 
4 января 2020 года Стармер объявил о намерении бороться за лидерство в Лейбористской партии. Ранее агитировал за проведение второго референдума о членстве Великобритании в Евросоюзе, но в новых условиях заявил о необходимости признать реальность. Заявил о необходимости продолжить противодействие жёсткой финансовой и бюджетной политике, начатое Корбином, а также выпустил четырёхминутный рекламный ролик, в котором напомнил, что оказывал юридическую помощь участникам протестов против подушного налога, «отстаивал интересы рабочих и профсоюзов», выступал против Иракской войны и поддерживал в суде иски против консервативных и лейбористских правительств из-за допущенных ими нарушений в вопросах социальной защиты шахтёров и назначения пособий соискателям политического убежища.

20 января 2020 года Стармер стал первым официальным кандидатом в , получив поддержку необходимого количества профсоюзов.

Во главе Лейбористской партии 
4 апреля 2020 года Стармер победил в первом туре прямых выборов лидера лейбористов, в котором приняли участие около 490 тысяч членов партии и профсоюзов из , имевших право голоса. Стармера поддержали 56,2 %, Ребекку Лонг-Бейли — 27,6 %, Лизу Нэнди — 16,2 %.

5 апреля Стармер сформировал свой теневой кабинет, включив в него всех своих соперниц по борьбе за лидерство в партии, а также бывшего лидера лейбористов Эда Милибэнда.

6 мая 2021 года в Великобритании состоялись , проигранные лейбористами, а также  в Палату общин от избирательного округа в городе Хартлпул — его лейбористы также уступили консерваторам, хотя ранее неизменно там побеждали с момента создания округа в 1974 году.

12 февраля 2022 года офис Стармера передал в Скотланд-Ярд сообщения в Telegram с угрозами убийством в отношении Стармера. Проблема возникла, когда ранее премьер-министр Борис Джонсон обвинил лидера лейбористов в том, что тот не обеспечил своевременное привлечение к ответственности , хотя первые обвинения против Сэвайла в преступлениях сексуального характера появились в период, когда Стармер возглавлял Королевскую прокурорскую службу.

5 мая 2022 года в ряде регионов Великобритании состоялись , исход которых оказался успешным для лейбористов — они получили большинство в 11 советах и лишились его в шести, количество же советов, контролируемых консерваторами, снизилось на 12.

6 мая 2022 года объявлено о привлечении Стармера полицией Дарема в качестве подозреваемого к расследованию так называемого скандала «» (в его рамках представители руководства Лейбористской партии обвиняются в нарушении антиковидных санитарных ограничений в 2021 году накануне местных выборов в Хартлпуле). 8 июля 2022 года стало известно о снятии полицией всех обвинений.

14 августа 2022 года Стармер обнародовал план лейбористов по замораживанию для конечных потребителей цен на энергию посредством введения  для энергетических компаний. По его словам, цель этой меры — предотвратить ожидаемый к октябрю 2022 года рост цен на 80 %, что означает доведение среднего размера счёта на одно домашнее хозяйство до 3600 фунтов стерлингов в год (согласно объявленному плану, размер среднего счёта должен быть на 1000 фунтов стерлингов ниже).

Личная жизнь 
Вегетарианец.

Государственные награды 
 Рыцарь-командор Ордена Бани (2014).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Лидсского университета
Выпускники Оксфордского университета
Члены Лейбористской партии (Великобритания)
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Почётные доктора Эссекского университета